Davrichewy ist der Familienname folgender Personen:

 Irakli de Davrichewy (* 1940), französischer Jazztrompeter und Bandleader des Traditional Jazz
 Kéthévane Davrichewy (* 1965), französische Schriftstellerin